Даньки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Даньки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Даньки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Даньки — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Даньки — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.